Себрово — посёлок в составе городского округа город Михайловка Волгоградской области
 Себрово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Выборская волость)